Władysław Czarnkowski (1603–1623) – starosta kłecki, pyzdrski i bydgoski
 Władysław Czarnkowski (zm. po 1656) – polski poeta